Primera Guerra Civil sudanesa (1955-1972)
 Segona Guerra Civil sudanesa (1982-2005)